Heping Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heping (socken i Kina, Fujian), 
 Heping (socken i Kina, Guangxi, lat 22,42, long 107,35), 
 Heping (socken i Kina, Guangxi, lat 25,57, long 109,61), 
 Heping (socken i Kina, Anhui), 
 Heping (socken i Kina, Chongqing), 
 Heping (socken i Kina, Hunan), 
 Heping (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Heping (socken i Kina, Sichuan), 
 Heping Xiang (socken i Kina, lat 23,26, long 103,79), Yunnan, 
 Heping Xiang (socken i Kina, lat 23,93, long 101,42), Yunnan, 
 Heping Xiang (socken i Kina, lat 25,21, long 102,19), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar